Вя́рска (, выруск. Verska; ранее — Верхоустье) — посёлок в Эстонии, в уезде Вырумаа. Является административным центром волости Сетомаа. Относится к нулку Тсятски. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входил в состав уезда Пылвамаа и был административным центром волости Вярска.

География 
Расположен на границе Эстонии и Печорского района Псковской области РФ, на правом берегу дельты реки .

Население 
Крупнейший населённый пункт эстонской части Сетумаа.

По данным переписи населения 2011 года, в посёлке проживали 443 человека, из них 424 (95,7%) — эстонцы(сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения посёлка Вярска:

История 
Ранее известно как село Верхоустьинское или Верхоустье. По состоянию на 1914 год в Псковском уезде Псковской губернии существовала Слободская волость (с центром в селе Верхоустье) на территории современных волостей Вярска и Микитамяэ уезда Пылвамаа Эстонии, а также Кулейской и Круппской волостей Печорского района Псковской области РФ.

В письменных источниках 1563 года упоминается Верхъустье (деревня) и на рѣчке на Верхустье, 1585 года — Верхоустинский, 1585–1587 годов — на Верхулинской губѣ, 1652 года — Верхуско, Верхутско, ~1790 года — погостъ Верхулинскои, 1882 года — Верхнее Устье, Верхоустье, Гвоздница (погост), 1901 года — Verska külä, 1903 года — Werska, Верхутская, 1904 года — Verska, Верхоу́стье, Верхоу́стинскій пого́стъ.

До подписания 2 февраля 1920 года Тартуского мирного договора деревня Вярска входила в состав Слободской волости Псковского уезда Псковской губернии РСФСР.

В 1922 году посёлок Вярска стал центром волости Ярвесуу () Печорского уезда. В 1937 году Вярска упомянут в статусе посёлка.

В советский период являлся центром Вярскаского сельсовета, включавшего в себя 23 сельских населённых пункта, и центральной усадьбой совхоза «Вярска», численность работников которого в 1978 году составляла 421 человек.

Инфраструктура 
Является курортным центром. В Вярска работают санаторий «Вярска» с грязелечебницей, водный центр. Рядом с посёлком добывается минеральная вода. В Вярска есть гимназия (в 2002/2003 учебном году 213 учеников, в 2009/2010 учебном году — 162 ученика), музыкальная школа, культурный центр, молодёжный центр, библиотека, почтовое отделение и аптека.

Экономика 

Крупнейшие работодатели посёлка по состоянию на 31 марта 2021 года:

Достопримечательности 
 Православная церковь Святого Георгия, памятник культуры, строительство велось в 1904–1907 годах.

Известные уроженцы 
 Хаваокс, Пауль (1924—1983) — эстонский советский поэт и прозаик.

Галерея

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 Официальный сайт волости Вярска 
 Официальный сайт волости Сетомаа 

Населённые пункты Эстонии
Пылвамаа
Вырумаа